Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2000 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 19 septembre au .

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

|-
|1|| Julie Halard Amélie Mauresmo||align=center|1/4 de finale|| Serena Williams Venus Williams
|-
|2|| Conchita Martínez Arantxa Sánchez||align=center||| Olga Barabanschikova Natasha Zvereva
|-
|3|| Laura Montalvo Paola Suárez||align=center||| Milagros Sequera María Vento-Kabchi
|-
|4|| Nana Miyagi Ai Sugiyama||align=center||| Benjamas Sangaram Tamarine Tanasugarn
|-
|5|| Els Callens Dominique Monami||align=center|1/2 finale|| Serena Williams Venus Williams
|-
|6|| Jelena Dokić Rennae Stubbs||align=center||| Kristie Boogert Miriam Oremans
|-
|7|| Tina Križan Katarina Srebotnik||align=center||| Elena Likhovtseva Anastasia Myskina
|-
|8|| Amanda Coetzer Liezel Huber||align=center||| Petra Mandula Katalin Marosi
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000

Liens externes 
   Document ITF : tous les tableaux détaillés de toutes les épreuves
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000
Jeux olympiques